Ларс Кри́стиан Я́кобсен (; 20 сентября 1979, Оденсе, Дания) — датский футболист, правый защитник. Выступал за сборную Дании.

Клубная карьера 
Якобсен начал свою карьеру в датском клубе «Оденсе», за который он играл шесть лет. Затем в возрасте 22 лет он перешёл в немецкий «Гамбург», однако не сумев закрепится в основном составе и отыграв за «Гамбург» лишь полтора сезона, Якобсен в 2004 году возвратился в Данию. В Дании он отыграл 3,5 сезона в сильнейшем клубе страны «Копенгаген», завоевав с ним три чемпионских титула. В 2007 году Якобсен вновь отправился в Германию, на этот раз в клуб «Нюрнберг», но и в это раз он не смог закрепится в основе, и через год перешёл в английский «Эвертон». В «Эвертоне» Якобсен также провёл лишь один сезон, перейдя в 2009 году в «Блэкберн Роверс». Выступал за лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Карьера в сборной 

Дебют Якобсена в сборной произошёл 1 марта 2006 года в матче со сборной Израиля. Всего на сегодняшний момент в составе сборной Якобсен провёл 31 матч. Якобсен принял участие в чемпионате мира 2010.

Достижения 
Оденсе
 Обладатель Кубка Дании: 2000/01
Копенгаген
 Чемпион Дании: 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2012/13
Эвертон
 Финалист Кубка Англии: 2008/09

Ссылки 
 Профиль на сайте датской сборной
 Статистика на FussballDaten
 Профиль на FootballDatabase
 Профиль на Soccerbase

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Генгам»